Comuna 16 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 16 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 16 de Cali, Colombia.
 Comuna 16 de Medellín, Colombia.